Need Your Love – brano musicale dei Cheap Trick del 1979
 Need Your Love – album dei Do As Infinity del 2005
 Need Your Love – singolo dei The Temper Trap del 2012
 Need Your Love – singolo di GJan del 2013
 Need Your Love – singolo di Andrew Bayer del 2013
 Need Your Love – singolo di Curtis Harding del 2017
 Need Your Love – singolo dei Tennis del 2020

Pagine correlate 
 I Need Your Love